Indianapolis 500 2014 je bila osemindevetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 25. maja 2014. Svojo prvo zmago na dirki je dosegel Ryan Hunter-Reay s povprečno hitrostjo 300,244 km/h.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati

2014 v športu
2014